Las Distinciones y Honores de Costa Rica, son un conjunto de condecoraciones, medallas, títulos honoríficos y premios otorgados por el Estado Costarricense, mediante diferentes mecanismos, para recompensar, honrar y enaltecer a aquellas personas que han brindado servicios excepcionales a la Patria. Debido a la ausencia de un ejército nacional, no existen honores militares otorgados por el Estado Costarricense.

Esta es una selección de las condecoraciones, medallas, títulos honoríficos y premios otorgados por las instituciones costarricenses.

Benemeritazgo 
Ver también: Benemérito de la Patria

El Benemeritazgo es un honor tradicionalmente otorgado por la corona española (durante la vigencia de la Constitución de Cádiz), en los países hispanos y que posteriormente, con su independencia, sería asumido por los Congresos Nacionales respectivos de cada país.En Costa Rica, este se encuentra actualmente regulado por el artículo 121, inciso 16) de la Constitución Política y el artículo 222 del Reglamento de la Asamblea Legislativa quienes facultan a esta última para conceder el Benemeritazgo y otros honores a " personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones".En Costa Rica, este es el máximo honor conferido por el Estado.

El trámite de Benemeritazgos para personas físicas se realiza mediante acuerdo legislativo y se tramita en la Comisión de Honores, con plazos y reglas especiales, en comparación al trámite de ley ordinario. Para poder otorgar el Benemeritazgo a una persona física, esta ha de tener como mínimo 7 años de fallecida. El trámite de Benemeritazgos para personas jurídicas se realiza mediante trámite de ley ordinario y no se contempla ninguna regla especial para su tramitación. Ambos se encuentran limitados a 5 Benemeritazgos por categoría, en cada legislatura (1 año).

Actualmente la Asamblea Legislativa ha otorgado un total de 152 Benemeritazgos, de entre los cuales 42 son a instituciones. Aquí podrán una lista de los recipientes de este honor divididos por categoría:

Ciudadanía de Honor 
Al igual que con el Benemeritazgo, este se encuentra actualmente regulado por el artículo 121, inciso 16) de la Constitución Política y el artículo 222 del Reglamento de la Asamblea Legislativa quienes facultan a esta última para conceder la Ciudadanía de Honor "por servicios notables prestados a la República". A diferencia del Benemeritazgo, este título puede ser conferido a personas vivas, cómo es el caso de Franklin Chang Díaz, o de forma póstuma, cómo es el caso de San Juan Pablo II. Es el mayor Honor otorgado por el Estado costarricense a personas vivas.  

A la fecha la Asamblea Legislativa ha otorgado 23 ciudadanías de honor, mismas que se enumeran a continuación:

Héroes Nacionales y Defensores de la Libertad 
Similar a los casos anteriores, estos títulos se encuentra actualmente regulado por el artículo 121, inciso 16) de la Constitución Política, quien faculta a la Asamblea Legislativa para "decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones".

 Héroes Nacionales

La Asamblea Legislativa ha declarado a 3 personas cómo Héroes Nacionales, mismos que se encuentran enlistados aquí:

 Defensores de la Libertad

La Asamblea Legislativa ha declarado a 5personas cómo Héroes Nacionales, mismos que se encuentran enlistados aquí:

 Héroe de Paz

En 2021, los Diputados declararon al Ex-Presidente José Figueres Ferrer, cómo Héroe de Paz por sus acciones durante la Revolución de 1948 y logros cómo la abolición del ejército. Esta declaratoria no estuvo excenta de polémica por parte  de varios sectores de la sociedad.

Orden Nacional Juan Mora Fernández 
La Orden Nacional Juan Mora Fernández es una distinción costarricense destinada a personalidades extranjeras, instituida por el presidente Rafael Ángel Calderón Fournier y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Bernd H. Niehaus Quesada mediante decreto N° 20572-RREE de 11 de julio de 1991. 

Está reservada a los extranjeros a los que el Gobierno costarricenses desea honrar por motivos de conveniencia pública o por sus servicios distinguidos al país, particularmente en la actividad diplomática o en materia de relaciones exteriores.

Premios Nacionales de Cultura 
Los Premios Nacionales de Cultura son un conjunto de premios otorgados por el Gobierno de la República y el Ministerio de Cultura y Juventud anualmente.

Condecoración al Mérito en la Paz y en la Democracia 

La Condecoración al Mérito en la Paz y en la Democracia es una condecoración creada por el Decreto Ejecutivo 36301 del 30/11/2010 y otorgada por el Gobierno de la República cada 1° de diciembre; en conmemoración a la Abolición del Ejército, a " aquella personas que por sus actuaciones sirvan de ejemplo de compromiso con los valores y principios de la Paz y la Democracia."

Condecoraciones Policiales 
Las condecoraciones policiales en Costa Rica están reguladas por el Decreto 37188 del 08/05/2012, en su artículo 71 y son entregadas por el Consejo Superior de Oficiales bajo previa recomendación del Director del cuerpo policial.

Las condecoraciones policiales son las siguientes:

Referencias 

Distinciones y Honores de Costa Rica
Honores por país